Зорянский сельский совет () — входит в состав Царичанского района Днепропетровской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Могилёв.

Населённые пункты совета 
 
 с. Проточи
 в состав совета входит южная часть с. Могилёв

Примечания